Tellure Rôta SpA est une société italienne fondée à Modène en 1950 par Giuseppe Fregni comme entreprise artisanale mécanique qui, seulement 3 ans après sa fondation, s'est spécialisée dans la production de roues et montures. En 1961, à la suite de la transformation de l’entreprise en société par actions, la marque a été déposée et un laboratoire de physique-chimie a été créé pour la formulation des bandages de roues en polyuréthane et pour tester les produits.

Histoire 
La marque a été créée par le scénographe Giuseppe Fregni, alias Koki Fregni, (Mirandola 1930-1994), qui est devenu célèbre pour les scénographies des grands théâtres italiens et connu pour son génie graphique.
La marque est publiée dans le livre des marques les plus célèbres et durables « Forma e Segno dell’Alfabeto e del Simbolo » (uniquement disponible en anglais, allemand et italien) d'Alfred Hohenegger, publié en 1977.
 
En 1996, Tellure Rôta est le premier fabricant de roues en Italie à obtenir la certification de qualité ISO 9001:1994. Le développement commercial continu de l'entreprise à l’international a conduit, en 2000, à la création de la filiale Tellure Rôta do Brasil, basée à São Paulo, qui dessert en grande partie le marché sud-américain.
Outre la mise à jour de la certification de qualité ISO 9001:2000, l'entreprise a également obtenu la certification environnementale ISO 14001:2004 et a commencé la publication du Rapport de durabilité, qui se poursuit à ce jour.

Les exigences du marché conduisent à l'agrandissement du site de production grâce à l'acquisition d'une usine contiguë à celle déjà en activité, d'une superficie de 3 000 mètres carrés. Dans le même temps, les processus de production sont réorganisés selon les principes de la Lean Production et la logistique interne est informatisée pour préparer les commandes des clients par le biais du système MES () grâce à la gestion de l’entrepôt avec système WMS (Warehouse Management System) et radiofréquence.

De 2015 à ce jour, nous assistons au renouvellement des certifications qualité et environnement selon les normes ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015, à l'introduction d'une nouvelle ligne de production robotisée pour la production de roues et galets en polyuréthane et enfin à l’implémentation d'un nouveau système de gestion intégré.

Prix remportés 
 2015 - Mention spéciale pour le projet Alternance École-Travail lors de la première édition du prix Responsabilité Sociale de l’Entreprise promu par la Région Émilie-Romagne.   
 2014 - Finaliste lors de l'attribution du Prix Spécial Rapport Social institué par Aretè Comunicazione Responsabile avec Asdomar, Coca Cola, Oleificio Zucchi et HBC Italia.
 2010 - Mention spéciale dans le cadre du prix « Responsabilité Sociale de l’Entreprise » dans la province de Modène - section « Rapports et projets avec la communauté »
 2009 - Mention spéciale dans le cadre du prix national « Entreprises x Innovation » de Confindustria. Parmi les plus de 175 entreprises provenant de toute l'Italie qui ont participé à l'initiative, Tellure Rôta est l'une des 30 entreprises qui ont reçu une mention spéciale d'un jury composé de dirigeants et de professeurs d'université experts en innovation, qui ont examiné les processus de l'entreprise à travers un questionnaire et une visite ultérieure de l'entreprise, en réalisant également des entretiens avec les responsables des différents secteurs.
 2009 -  prix « Responsabilité Sociale de l’Entreprise » dans la province de Modène - section « Qualité-sécurité au travail, capital humain et relations avec les employés »
 2007 - Mention spéciale dans le cadre du prix « Responsabilité Sociale de l’Entreprise » dans la province de Modène - section « Reporting »
 2006 -  prix « Responsabilité Sociale de l’Entreprise » dans la province de Modène - section « Environnement »
 2006 - Inscription au registre des « Confindustria Awards for Excellence »

Notes et références

Liens externes 
 « Roues industrielles Tellure Rôta »

Entreprise de fabrication ayant son siège en Italie